Бангкванг (Bang Kwang Central Prison, Тай: บางขวาง), мужская тюрьма строгого режима, расположена в королевстве Таиланд, в провинции Нонтхабури в 7 милях к северу от Бангкока. Тюрьма Бангкванг стала известна всему миру под названием «Бангкок Хилтон», после показа австралийского сериала «Бангкок Хилтон» с Николь Кидман в главной роли.

Особенности 
Из-за чрезвычайно жёсткого режима содержания тайцы называют Бангкванг «Большим Тигром», поскольку подобно тигру, тюрьма заживо поедает людей, и никто оттуда не возвращается. Поэтому, попадая в Бангкванг, заключённые понимают, что это место — последнее их пристанище в этом мире.

В тюрьме Бангкванг содержатся заключённые, приговорённые к длительному сроку заключения (не менее чем к 25 годам лишения свободы), приговорённые к пожизненному сроку, а также те, кто приговорён к смертной казни и ожидает его исполнения.

Среди обитателей тюрьмы много заключённых за наркоторговлю, в том числе иностранцев.

История тюрьмы 
История тюрьмы Бангкванг началась в 1902 году, когда тайский король Рама V приказал выделить участок земли (общей площадью 8 акров) специально под строительство тюрьмы для заключённых, приговорённых к длительному сроку лишения свободы.
Строительство тюрьмы началось позже, уже во время правления следующего короля Рамы VI, и закончилось в 1931 году.

Изначально тюрьма была рассчитана на 3-4 тыс. заключённых. Однако в настоящее время там содержится более 8 тыс. человек.

Строение тюрьмы 
Весь комплекс тюрьмы разделён на 13 секций шестиметровыми стенами с колючей проволокой. Внешние стены тюрьмы также достигают в высоту 6 метров, на 1 метр уходят под землю и оснащены проводами, находящимися под высоким напряжением.

Условия содержания 
Заключённые проводят в своих камерах 14 часов в сутки. Размер камер составляет — 6×4 м. В одной такой камере может находиться 25 и более человек. Туалет находится в камере и никак не отделён от остальной части помещения. В тюрьме Бангкванг нет налаженной системы канализации. Все отходы и человеческие экскременты сливаются в открытые бетонные ямы.
Заключённых кормят только 1 раз в день (как правило, рисом и жидким овощным супом). Остальную пищу они должны покупать за деньги, которые им отправляют родственники или друзья. Если кто-то не получает никакой финансовой поддержки извне от своей семьи, то он вынужден работать на кого-то из заключённых, чтобы заработать на пропитание.
Некоторые британские и ливанские заключённые получают дополнительные деньги от благотворительных учреждений. Британское посольство также обеспечивает едой и витаминами своих граждан, отбывающих наказание.
Из-за переполненности тюрьмы, плохого качества пищи и антисанитарных условий заключённые подвержены различным заболеваниям. Наиболее распространёнными болезнями являются малярия, холера, дифтерия, дизентерия, гепатит и т. д. Стоматологические услуги оказываются непрофессионалами.

Дополнительные факты 

 На протяжении двух с половиной лет в тюрьме Бангкванг находился российский предприниматель Виктор Бут. 16 ноября 2010 года Виктор Бут был вывезен из Таиланда для передачи США.

См. также 
 Тюрьма «Ханой Хилтон»

Примечания

Ссылки 
Тюрьма Бангкок Хилтон

Тюрьмы по странам
1931 год в Таиланде
Здания и сооружения, построенные в 1931 году
Появились в XX веке в Таиланде